Eugene Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eugene Township (Indiana)
 Eugene Township (Missouri)